Igor Makarov est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
 Igor Viktorovich Makarov (né en 1962), homme d'affaires russe ;
 Igor Makarov (1987-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Ihar Makarau (1979-), judoka biélorusse.